Bundestagswahlkreis 285 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rottweil – Tuttlingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Offenburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Harz und Vorharzgebiet (1990 bis 1998)